

Каменець () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Момчилград.
 Каменець () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Пордим.
 Каменець () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Стралджа.

Каменець — місцева назва міста Кам'янець Берестейської області. Районний центр.

Населені пункти та їхні частини
 Каменець — гміна в Ґродзиському повіті Великопольського воєводства
 Каменець — село в гміні Клодзко Клодзького повіту Нижньосілезького воєводства
 Каменець — село в гміні Конецьк Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменець — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменець — село в гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Каменець — село в гміні Щавін-Косьцельни Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Каменець — село в гміні Водине Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Каменець — село в гміні Зброславіце Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Каменець — село в гміні Бодзентин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — село в гміні Копшивниця Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — село в гміні Іваніська Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — село в гміні Тшемешно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Каменець — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Каменець — село в гміні Каменець Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Каменець — село в гміні Колбасково Полицького повіту Західнопоморського воєводства
 Каменець — частина міста Сверадув-Здруй в Любанському повіті Нижньосілезького воєводства
 Каменець — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Каменець — частина міста Старий Сонч у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Каменець — частина міста Освенцим у Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Каменець — частина міста Ґлухолази в Ниському повіті Опольського воєводства
 Каменець — частина села Фалішевиці в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Весолув у гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Воля-Струська в гміні Заклічин Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Поронін у гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Сьвінярсько в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Жежуснія в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Сиґнечув у гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Бінарова в гміні Беч Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Лопонь у гміні Войнич Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Тшонув у гміні Ксьонж-Велькі Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Охотниця-Дольна в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Чапле-Великі в гміні Ґолча Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Поповиці в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Барвалд-Ґурни в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Чехувка в гміні Сеправ Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Мощениця в гміні Мощениця Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Сромовце-Вижне в гміні Чорштин Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Тарґаниці в гміні Андрихув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Поремба-Спитковська в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Млошова в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Мстув у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Машкув у гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Бучина в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Леньче в гміні Кальварія-Зебжидовська Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Йодлувка-Туховська в гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Шимбарк у гміні Горлиці Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Вельможа в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Марципоремба в гміні Бжезьниця Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Охойно в гміні Сьвйонтники-Ґурне Краківського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Пшеславиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Сецеховіце в гміні Івановіце Краківського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Насеховиці в гміні Мехув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Нешкув у гміні Слабошув Меховського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Ловчув у гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Каменець — частина села Вісньова в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Вижне в гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Германова в гміні Тичин Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Ґліник-Сьредні в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Олімпув у гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Мала в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Обарим (Обажим) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Хмільник (Хмельник) у гміні Хмельник Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Дембова в гміні Йодлова Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Ґлобікова в гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Навсе в гміні Вельополе-Скшинське Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Ґоґолув у гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Бялка в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Заборув у гміні Чудець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Каменець — частина села Охаби-Мале в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Каменець — частина села Чанець у гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Каменець — частина села Ґолешув у гміні Ґолешув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Каменець — частина села Стара Весь у гміні Вілямовіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Каменець — частина села Сопотнія-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Каменець — частина села Томашув у гміні Міхалув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — частина села Ліпа в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — частина села Шарбкув у гміні Піньчув Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — частина села Стравчин у гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — колонія в гміні Злавесь-Велька Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменець — колонія в гміні Цевіце Лемборського повіту Поморського воєводства
 Каменець — колонія в гміні Імельно Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — колонія в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — колонія в гміні Слупія Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Каменець — осада в гміні Сіценко Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Каменець — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Вельки Каменец — село в окрузі Требішов Кошицького краю.
 Мали Каменец — село в окрузі Требішов Кошицького краю.
 Каменець-под-Втачником — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Каменец — річка, ліва притока Топлі, протікає в окрузі Бардіїв.
 Каменець (притока Іпеля)
 Каменец (притока Теплі, Тарнов)

Природоохоронна територія 
 Каменець — лісовий заказник в Івано-Франківській області.
 Каменець — комплексна пам'ятка природи в Івано-Франківській області.

Примітки